Trapero hace referencia a:

 Trapero, oficio o empleo.
 Trapero, utensilio de limpieza.
 Trapero, cantante de trap.

Personas 
 Pablo Trapero, director argentino de cine.
 Maximiano Trapero, investigador de literatura oral de tipo tradicional.
 Josep Lluís Trapero, mayor de los Mozos de Escuadra.
 Florentino Trapero, escultor, restaurador e imaginero segoviano.
 Manuel Gallego Trapero, exfutbolista.